Llanos del Caudillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llanos del Caudillo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Llanos del Caudillo (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar